Повар Василь Іванович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Повар Геннадій Миколайович (* 1960) — радянський та український футболіст, півзахисник.

Примітки